Montserrat může znamenat:

 Montserrat (hora) – hora u Barcelony v Katalánsku (Španělsko) 
 Montserrat (ostrov) – ostrov a zámořské společenství Velké Británie v Karibiku
 Montserrat (Lancashire) – oblast u Boltonu, Lancashire (Velká Británie)
 Montserrat (Trinidad a Tobago) – oblast na Trinidadu a Tobagu
 Montserrat (Dominikánská republika) – městský distrikt v provincii Baoruco
 Montserrat (Valencia) – město ve Valencijském společenství (Španělsko)
 Montserrat čili Kostel Panny Marie Bolestné – u Mutné nedaleko Slavonic

křestní jméno
 Montserrat Abelló i Soler – katalánská básnířka a překladatelka
 Montserrat Caballé – katalánská operní pěvkyně
 Montserrat Carulla – katalánská herečka
 Montserrat Gonzálezová – paraguayská tenistka
 Montserrat Lombardová – anglická herečka

Související články 
 Panna z Montserratu – socha černé madony, patronky Katalánska, která je v klášteře Santa María de Montserrat
 Klášter Montserrat – klášter na hoře Montserrat v Katalánsku 
 Montserrat College of Art
 Nuestra Señora de Monserrat
 Llibre vermell de Montserrat

Rozcestníky - místopisné jméno